Kuneo ima više značenja:
 Kuneo
 Kuneo (Savona)